Bieber es un topónimo así como un apellido. Puede referirse a:

Localidades 
 Bieber (California, Estados Unidos).
 Offenbach-Bieber (Hesse, Alemania).

Personas 
 Irving Bieber (1909-1991), psicoanalista estadounidense.
 Janet Bieber, escritora de novelas románticas estadounidense.
 Justin Bieber (n. 1994), cantante pop canadiense.